Kanzaq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kanzaq (ort i Iran), Ardabil, 
 Chanzanaq (ort i Iran), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar